|}
Die Bahnstrecke Jarosław–Kowel ist eine Nebenbahn in Polen und der Ukraine. Sie verläuft von Jarosław, einer Kleinstadt im östlichen Polen, nach Kowel, einem Eisenbahnknotenpunkt in der westlichen Ukraine. Die in einer Spurweite von 1435 mm (europäische Normalspur; in Polen bis Werchrata) bzw. 1520 mm (russische Breitspur; ab Werchrata) ausgeführte Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Der Betrieb wird auf dem polnischen Abschnitt durch die Polnischen Staatsbahnen geführt, auf dem ukrainischen Abschnitt durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja.

Geschichte  
Die Bahnstrecke Jaroslau−Sokal wurde durch die Galizische Carl Ludwig-Bahn am 6. Juli 1884 dem Verkehr übergeben, nachdem die Strecke bereits 1881 konzessioniert wurde. Die 147 Kilometer lange Strecke endete in Sokal nahe der galizischen Grenze.

1892 erfolgte die Verstaatlichung der Eisenbahngesellschaft, seither ist die Linie in Staatsbesitz, nach 1918 ging sie in den Besitz der Polnischen Staatsbahnen PKP über. In der Folge wurde die Strecke auf dem russischen Teil auf Normalspur umgespurt, 1939 betrieben die PKP auf der Bahnstrecke die Kursbuchnummer 411 (Lwów – Włodzimierz – Kowel) sowie die Kursbuchnummer 412 (Jarosław – Rawa Ruska – Sokal).

Während des Ersten Weltkrieges wurde durch die russischen Besatzungstruppen 1915 die Verbindungsstrecke zwischen Sokal und Wolodymyr errichtet, bereits 1908 hatte Wolodymyr schon einen Bahnanschluss an Kowel durch die Russischen Südwestbahnen erhalten.

Durch die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion kurz dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 kam die Strecke zum Teil in den Besitz der Sowjetischen Eisenbahnen, diese begannen sofort mit der Umspurung einzelner Strecken auf Russische Breitspur (1520 mm), dies wurde aber nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 rückgängig gemacht und die Strecken der Ostbahn unterstellt. Die Strecke Jaroslau—Rawa Ruska—Sokal—Wladimir Wolynsk bekam die Nummer 533s.
Nach dem Ende des Krieges wurde die Strecke wieder durch die Sowjetischen Bahnen in Besitz genommen, diese spurte die gesamte Strecke wieder auf Breitspur zurück und gliederte sie in ihr Netz ein, dieses wurde 1991 durch die Ukrainischen Bahnen übernommen.

Auf polnischer Seite führt heute die Streckennummer 101 bis nach Hrebenne, der Grenzübergang bei Werchrata wird seit dem Ausbau der Anlagen zwischen 1954 und 1956 für den Güterverkehr genutzt.

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen

Weblinks 
 Fahrplan Rawa-Ruska-Sokal von 2014
 Fahrplan Tscherwonohrad-Kowel von 2014
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Rawa-Ruska und Tscherwonohrad
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Tscherwonohrad und Kowel
 Streckeninfo für den polnischen Teil
 Die Aufzeichnung der Streckennummer 101 von Jarosław nach Hrebenne, und weiter nach Zamość

Literatur 
 Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Redaktion Hermann Strach, Wien, Budapest 1908 ff., mehrbändiges damaliges Standardwerk.

Einzelnachweise 

Spurweite 1520 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in der Ukraine
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke JaroslawKowel
Bahnstrecke JaroslawKowel
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Karpatenvorland